Závod na 3000 metrů žen na Zimních olympijských hrách 2002 v Salt Lake City se konal v hale Utah Olympic Oval v Kearns dne 10. února 2002. České závodnice se jej nezúčastnily.

Výsledky

Externí odkazy 
  Salt Lake City 2002 Official Report - Speed Skating , la84foundation.org
  Výsledky závodu na 3000 m žen, speedskatingnews.info

Ženy 03000